Наґасіма (, наґасіма тьо) — містечко в Японії, у рівнічно-західній частині префектури Каґосіма, на острові Наґасіма та прилеглих до нього островах.

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Офіційна сторінка Наґасіма

Містечка префектури Каґошіма